Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (NZS SGH) – jedna z Organizacji Uczelnianych NZS w Polsce. Członkowie NZS SGH aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym uczelni poprzez realizację wielu projektów i szeroko pojętą działalność studencką.

Historia 
Pierwsze struktury NZS powstały na SGPiS jesienią 1980 roku. NZS SGPiS wydawało w tym okresie pismo „Bakcyl – Gazeta niezależnych o wyraźnym profilu społeczno-politycznym”. Wiosną 1981 w wyborach przedstawicieli studentów do Senatu Akademickiego członkowie NZS uzyskali wszystkie z 12 dostępnych dla studentów mandatów.

16 listopada 1981 NZS proklamował w SGPiS strajk okupacyjny trwający do 8 grudnia 1981 i mający na celu zmianę dotychczasowego ideowego obrazu uczelni, w którym w różnej formie udział wzięło przeszło tysiąc studentów. W czasie strajku wydawany był „Informator Uczelnianego Komitetu Strajkowego”. Ukazało się 21 numerów pisma.

Jednym z 11 członków Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS był w 1980 r. Krzysztof Osiński z organizacji uczelnianej NZS w SGPiS.

W latach 1982–1989 środowiska NZS wraz z uczelnianą „Solidarnością” organizował obozy letnie mające na celu przeciwdziałanie dezintegracji środowiska uczelnianej opozycji, ukształtowanego w czasie strajku w SGPiS jesienią 1981 roku, po likwidacji NZS i „Solidarności”.

W 1985/86 doszło do ponownego reaktywowania NZS na bazie Klubu Francuskiego (zwanego później SYNDROMem) i Głosu Wolnego SGPISu (GWS). W październiku ukazał się ponownie pismo „Bakcyl”. 11 listopada 1986 r. został zatrzymany lider NZS i Klubu Francuskiego Daniel Alain Korona. W 1987/88 r. na czele NZS stanęli nowi działacze, z tym że ton na uczelni nadawał jeszcze KF „Syndrom”. Zmieniło się to w październiku 1988 r., kiedy to rektor zezwolił na jawną działalność NZS, a KF SYNDROM zakończył działalność na uczelni.

Na wiosnę 1990 r. z inicjatywy organizacji uczelnianych „Solidarności” i NZS powołano w SGPiS Społeczny Komitet Wyborczy, mający wystawić kandydata w wyborach rektorskich i jako program wyborczy przygotować projekt reformy uczelni. W wyniku wyborów w listopadzie 1990 r. rektorem został kandydat komitetu – prof. Aleksander Müller, a prorektorami zaproponowani przez niego: doc. Wojciech Roszkowski – prorektor ds. nauki i reformy szkoły, doc. Ryszard Gajęcki – prorektor ds. współpracy z zagranicą i Marek Rocki – prorektor ds. studenckich.

Władze NZS SGH 
Władzami NZS SGH są:
 Walne Zebranie Członków,
 Zarząd Organizacji Uczelnianej,
 Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu Organizacji Uczelnianej i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok i upływa z dniem 1 lipca. Zarząd Organizacji Uczelnianej składa się minimum z 3, a Komisja Rewizyjna z 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd Organizacji Uczelnianej jest organem wykonawczym. Posiedzenia ZOU odbywają się regularnie, średnio raz na tydzień, natomiast uchwały zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków. Do kompetencji ZOU należą m.in.: działanie w imieniu NZS, reprezentowanie członków wobec władz uczelni, zarządzanie majątkiem, czuwanie nad realizacją zadań statutowych.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. Uchwały KR zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków. Do kompetencji KR należy m.in. kontrola realizacji zadań statutowych oraz finansowych.

Obowiązki przewodniczącego tej organizacji uczelnianej NZS pełnili m.in. Andrzej Halicki, Tomasz Siemoniak i Adam Bielan.

Organizowane projekty

Kulturalne

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej i Pstrykaliada 
OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej to konkurs skierowany do wszystkich studentów uczelni państwowych i prywatnych interesujących się fotografią, którzy nie ukończyli 28. roku życia. Jest on projektem organizowanym przez NZS Szkoły Głównej Handlowej wraz z kilkunastoma innymi oddziałami NZS-u w całej Polsce. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii i odkrywanie talentów. Towarzyszy mu również „Pstrykaliada”, czyli wystawy nadesłanych prac, cykle warsztatów, projekcji i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów. Jury wybiera najlepsze zdjęcia Konkursu, a autorzy najciekawszych prac zostają nagrodzeni wartościowymi nagrodami, np. aparatami i akcesoriami fotograficznymi bądź rocznymi kursami fotografii. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. W trakcie Gali nagradzani są laureaci, prezentowane są zwycięskie prace, a także przedstawiani są nasi patroni i partnerzy. W wielu miastach odbywają się również Gale Regionalne, podczas których wyróżnia się najlepsze prace spośród uczestników ze wszystkich uczelni z danego regionu.

DKF Overground 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Overground” to kino studenckie, które powstało w 1994 roku. W 1997 roku przystąpiło do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Głównym repertuarem kina są filmy młodych twórców, etiudy studenckie oraz amatorskie filmy krótkometrażowe. W kinie rozpoczęło się również Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych Oskariada. Na pokazach często pojawiają się znani goście, z którymi przeprowadzana jest dyskusja, w której każdy z widzów może wziąć udział. Do tej pory sławami, które zaszczyciły DKF Overground swoją obecnością, byli m.in.: Marek Kondrat, Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek, Daniel Strehlau, Jacek Poniedziałek, Bartłomiej Topa, Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Małgorzata Kożuchowska, Marek Koterski i Krzysztof Zanussi.

DKF Overground działa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, miesięcznikiem „Kino”.

Praca w Kulturze 
„Praca w kulturze” to corocznie organizowana przez NZS SGH konferencja poświęcona promowaniu idei pracy zawodowej w instytucjach szeroko rozumianej kultury. Poprzez liczne debaty, spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury, jak również warsztaty i szkolenia, uczestnicy konferencji zaznajamiani są ze specyfiką pracy w tym obszarze oraz poznają ścieżki kariery alternatywne dla pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych i dające możliwość realizacji swoich zainteresowań.„Praca w kulturze” jest jednym z najmłodszych projektów NZS SGH. Za narodziny projektu uznaje się rok akademicki 2011/2012. Początkowo „Praca w kulturze” stanowiła część innego projektu NZS SGH – „Bardzo kulturalnej komisji”. Po raz pierwszy została samodzielnie zorganizowana w roku akademickim 2012/2013.

Dotychczas gośćmi konferencji byli m.in. Maria Seweryn, Wojciech Malajkat, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Michał Olszański, Tomasz Żąda, Anna Gornostaj, Gołda Tencer i Klaudia Madejska.

Bardzo Kulturalna Komisja 
Bardzo Kulturalna Komisja to projekt przybliżający kulturę każdemu studentowi Szkoły Głównej Handlowej. Dzięki współpracy z licznymi warszawskimi teatrami daje studentom możliwość wygrania darmowych wejściówek na spektakle czy też skorzystania ze specjalnych zniżek.
Oprócz działalności kulturalnej BKK zajmuje się również integracją członków NZS. Organizuje wyjścia do teatrów, kina, galerii, muzeów. Wspólnie bawi się podczas Gier Miejskich, jazdy na łyżwach czy np. zwiedzania zajezdni metra. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, aby dobrze spędzić czas w miłym towarzystwie.

Gastromania

Gastromania to projekt kulinarny skierowany głównie do studentów Szkoły Głównej Handlowej, ale nie tylko. Jest to najmłodszy z obecnie organizowanych projektów NZS SGH. Do uczestnictwa w konkursie zgłaszają się pary uczestników, które następnie są dopasowywane ze sobą. Zadaniem konkursowym jest organizacja wykwintnej kolacji dla siebie i bezpośrednich rywali. Następnie zawodnicy mogą ocenić siebie nawzajem i na podstawie ocen oraz zdjęć dań wyłaniani są zwycięzcy. Uczestnicy projektu mogą podzielić się ze światem swoimi umiejętnościami kulinarnymi i uzyskać cenne nagrody. Pary finałowe w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 poza nagrodami rzeczowymi otrzymały również możliwość uczestnictwa w dedykowanym kursie gotowania u jednego z najlepszych kucharzy na świecie, Kurta Schellera.

Sekcja Edukacyjno-Biznesowa

Drogowskazy Kariery 
Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny, którego misją jest pomoc studentom w kształtowaniu własnej przyszłości zawodowej i odnalezieniu najlepszej ścieżki rozwoju, a także integracja środowisk politycznych, akademickich i biznesowychh. Projekt realizowany jest poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, takich jak szkolenia (prezentacje branżowe, warsztaty, case studies), debaty i panele dyskusyjne oraz targi praktyk i pracy. W myśl hasła programu: „Ściśle dopasowani do studenta”, tematyka przewodnia spotkań wybierana jest corocznie na podstawie Ogólnopolskiej Ankiety Branżowej.

Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2007/2008. Jego organizacją od początku zajmuje się Centrum Krajowe działające w NZS Szkoły Głównej Handlowej we współpracy z oddziałami regionalnymi z NZS uczelni wyższych w całej Polsce. Podczas dotychczasowych edycji programu w debatach udział wzięli m.in. dr Irena Eris, Dariusz Stolarczyk czy Rafał Brzoska.

W roku akademickim 2013/2014 Drogowskazy Kariery zostały poszerzone o konkurs na najlepszy studencki start-up „Odkrycie Rynku”, mający na celu propagowanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów oraz promowanie najbardziej innowacyjnych inicjatyw biznesowych stworzonych przez młodych ludzi.

Maturalnie z NZS

Projekt powstał w zeszłym roku i już zdążył zdobyć popularność. Naszym celem jest udzielenie pomocy maturzystom w trudnym dla nich roku pełnym przygotowań. Chcemy otworzyć środowisko akademickie na młodszych kolegów i koleżanki. Przecież możemy podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i pomóc w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych ze studiami. Projekt uzyskał dwa honorowe patronaty – JM Rektora SGH oraz Prezydenta Miasta St. Warszawy. Kontaktowaliśmy się z wieloma Warszawskimi szkołami średnimi. Pojawiały się w nich też nasze plakaty. Organizowane przez nas wydarzenia dotyczą zarówno powtórek przedmiotowych jak i rozwijania umiejętności miękkich. Są darmowe, każdy jest mile widziany. W zeszłym roku zorganizowaliśmy 4 wydarzenia stacjonarne. W tym roku przez epidemie koronawirusa przenieśliśmy projekt do Internetu, organizując 6 transmisji online, które zostały odtworzone ponad 24 tys. razy! Natomiast ogólne wydarzenie dotarło do ponad 100 tys. osób.

Exchange for Experience 
Exchange for Experience to organizowana od 2000 roku 5-dniowa międzynarodowa konferencja. dla przedstawicieli organizacji studenckich, której misją jest integracja kulturalna środowisk studenckich przy jednoczesnym budowaniu międzynarodowego forum wymiany wiedzy. Konferencja składa się z części merytorycznej (cykl warsztatów, szkoleń, wykładów, paneli dyskusyjnych i case studies) oraz wycieczki. Oprócz umożliwienia uczestnikom rozwoju zawodowego i pogłębiania wiedzy celem konferencji jest promocja Polski na arenie międzynarodowej.

Road to Excellence 
Road to Excellence to najnowszy projekt NZS SGH (pierwsza edycja przypada na rok akademicki 2012/2013), którego misją jest popularyzowanie wykorzystywania narzędzi analitycznych do rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji. Skierowany jest do studentów polskich uczelni ekonomicznych, którzy są zainteresowani analityką biznesową i pragną rozwijać się w tym kierunku.

Debaty Gospodarcze 
Debaty Gospodarcze to projekt skierowany do wszystkich zainteresowanych gospodarką i ekonomią. Debaty poruszają aktualne problemy społeczno-gospodarcze z ekspertami w danej dziedzinie.

Sekcja Charytatywna

Wampiriada 
Wampiriada w SGH jest zbiórką krwi organizowaną we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i odbywa się rokrocznie w dwóch edycjach – jesiennej i wiosennej. W trakcie trwania Wampiriady studenci mogą oddawać krew w krwiobusie po uprzednim przebadaniu jej. Akcji w SGH towarzyszą konkursy wiedzy o krwiodawstwie. Celem projektu jest zebranie jak największej ilości krwi oraz długofalowa zmiana w świadomości studentów i społeczeństwa, aby oddawanie krwi nie budziło nieuzasadnionego strachu, ale było czymś powszechnym i naturalnym.

Tydzień Uśmiechu 
Tydzień Uśmiechu to cykliczny projekt NZS SGH organizowany około Świąt Bożego Narodzenia. Jest jedną z największych akcji charytatywnych na uczelni.
Każdego roku prowadzona jest aukcja i kiermasz podarunków otrzymanych od przedsiębiorstw oraz organizacji. Studenci za połowę ceny rynkowej mogą zakupić między innymi: bilety do kin, teatrów, karnety na paintball, bowling, książki, płyty, kursy językowe, tańca czy też nauki jazdy, a tym samym sprawić mikołajkowy prezent sobie lub bliskim.

Na aukcji można wylicytować podarunki otrzymane od polityków, sportowców, artystów. Całkowity dochód z akcji jest przeznaczany na wybrany dom dziecka. Oprócz pomocy pieniężnej dzieci z domu dziecka zapraszane są do Warszawy, gdzie spędzają weekend pełen atrakcji i mogą poczuć się wyjątkowo.

Mottem organizowanej akcji charytatywnej jest wyrównywanie szans i niesienie uśmiechu dzieciom z domów dziecka oraz propagowanie idei dobroczynności w środowisku studenckim. Projekt nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby domów dziecka. Idąc krok dalej, dostarcza wychowankom niematerialnych wrażeń podczas pełnej atrakcji wycieczki.

Animal Day 
Animal Day to stosunkowo nowy projekt charytatywny NZS SGH (pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim 2012/2013). Organizowany jest na rzecz zwierząt z podwarszawskich schronisk. Co roku w ramach akcji pod opiekę brane jest jedno z nich. Podczas Animal Day organizowana jest loteria fantowa dla studentów. Losy mogą oni kupić bądź otrzymać w zamian za karmy, koce, zabawki oraz wszystko inne, co może przydać się w schronisku. Akcję wspomagają także partnerzy, co zapoczątkował Getin Noble Bank organizując zbiórki w swoich siedzibach, udowadniając tym samym, że współpraca studentów i ich przyszłych pracodawców może zostać przeniesiona na inny poziom.
Celem projektu jest także szerzenie empatii wobec zwierząt oraz zmiana podejścia młodych ludzi do kwestii adopcji. W dniu finału akcji organizowane są warsztaty dla studentów zwracające uwagę na miejsce zwierząt w życiu człowieka oraz kampania promująca adopcję. Jest to póki co jedyna taka inicjatywa na SGH.

WOŚP

I Finał na SGH zorganizowano w 2018 roku, w tym roku była III edycja.  Podczas przygotowań zarówno szukamy wolontariuszy, którzy chcieliby kwestować podczas Finału, a także przygotowujemy atrakcje. Przez pierwsze dwa lata współpracowaliśmy ze sztabem z Targówka, który umożliwiał nam rejestrację wolontariuszy i służył wsparciem, w tym roku podjęliśmy kontakt z jednym z liceów na Mokotowie. Aby zostać wolontariuszem zgłosić się może każdy, jednak głównie koordynowaliśmy rejestrację studentów warszawskich uczelni. Zawsze organizujemy dodatkowe atrakcje, jeszcze w tygodniu przed samym finałem. Nieodłącznym wydarzeniem jest koncert, wcześniej kapeli studenckich a w tym roku mieliśmy zaszczyt gościć Waldemara Malickiego. Na wszystkie organizowane przez nas atrakcje obowiązuje darmowy wstęp, jednak prosimy o wrzucenie czegoś do puszki. W zeszłym roku, naszą sztandarową atrakcją było zorganizowanie wybiegu dla alpak w ramach współpracy z warszawskimi hodowcami. Ten pomysł okazał się wielkim sukcesem, w następnych latach zamierzamy kontynuować tą atrakcję. Na finale odbywały się różne pokazy: taneczne, magików, szkoły cyrkowej. Wydarzenia przyciągnęły nie tylko studentów, ale także wiele rodzin z dziećmi. Podczas pierwszej edycji zebrano prawie 20 tys. a w dwa lata udało się podwoić kwotę, ponieważ w tym roku były to ponad 40 tys. a zasięg wydarzenia na FB to prawie 30 tys. osób.

Zaczarowana Zbiórka

Od wielu lat w ramach innego projektu: “Tydzień Uśmiechu” była organizowana zbiórka zabawek, które później przekazywano do warszawskich domów dziecka. Rzeczy przekazywali nie tylko studenci, ale również cała społeczność Warszawy. Akcja stała się tak duża, że postanowiono o utworzeniu oddzielnego projektu. Zbiórka trwała 4 dni, podczas której zbierano słodycze, artykuły papiernicze oraz środki higieny, które później trafiły do Domu Dziecka nr 1 w Warszawie. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie balu Andrzejkowego dla 35 dzieci w ramach współpracy z dwoma warszawskimi wypożyczalniami kostiumów.

Sekcja Sportowa

Warszawska Akademicka Liga Paintballowa 
Warszawska Akademicka Liga Paintballowa to projekt sportowy, który składa się z serii spotkań rozgrywanych wiosną (marzec/kwiecień), w których uczestniczą pięcioosobowe drużyny rywalizujące między sobą na największej hali paintballowej w Polsce, Labsektor. Na każdym spotkaniu realizowane są różne scenariusze gry. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie paintballu w środowisku akademickim, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Z założenia WALP ma dostarczać maksymalnej ilości rozrywki oraz pozytywnych emocji wszystkim osobom uczestniczącym w Lidze, a także sprzyjać integracji oraz tworzeniu więzi międzyludzkich.

Warszawska Akademicka Liga Kartingowa 
Warszawska Akademicka Liga Kartingowa to projekt sportowy mający na celu popularyzację kartingu oraz integrujący środowisko studenckie. Liga składa się z serii spotkań odbywających się wiosną na jednym z warszawskich torów gokartowych. Podczas każdego z nich rozegranych jest kilka wyścigów. Początkowo uczestnicy wykonują jazdę próbną, podczas której zapoznają się z torem, a następnie rywalizują między sobą o punkty kwalifikacyjne. Najlepsi zawodnicy awansują do finału, w trakcie którego walczą o miejsce na podium. Organizatorzy Ligi przewidują dla nich atrakcyjne nagrody.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.nzssgh.pl/

Szkoła Główna Handlowa
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Organizacje studenckie w Polsce